UEFA Liga prvaka 2001./02. bila je deseta sezona UEFA Lige prvake, najvažnijeg europskog nogometnog natjecanja. Ovo je ukupno 47. sezona Kupa/Lige prvaka. Pobjednik sezone bila je momčad španjolskog Real Madrida, koji je svladao Bayer Leverkusen u finalu, te osvojio deveti europski naslov prvaka. Posljednji pogodak u utakmici koja je završila 3:0, postigao je Zinedine Zidane, s nevjerojatnim volejem lijevom nogom s kraja šesnaesterca.

Bayer Leverkusen je na putu do finala izbacio sve tri engleske momčadi: Arsenal, Liverpool i Manchester United. Real Madrid je također eliminirao sjajne momčadi poput Bayern Münchena i Barcelone. Napadač Manchester Uniteda, Ruud van Nistelrooy, najbolji je strijelac sezone s 10 pogodaka.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo

{{TwoLegResult|Bohemian||3:0|Levadia Tallinn||3:0|0:0}}

|}

Drugo pretkolo

|}

Treće pretkolo

|}

Prva runda natjecanja po skupinamaNapomena:''' Datumi skupina E, F, G i H su do 4. kola izmijenjeni zbog napada 11. rujna.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Druga runda natjecanja po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi dio natjecanja

Četvrtfinale
Prve su utakmice igrane 2. i 3. travnja 2002., a uzvrati 9. i 10. travnja.

|}

Polufinale
Prve utakmice polufinala igrane su 23. i 24. travnja 2003., dok su uzvrati odigrani 30. i 1. svibnja.

|}

Finale

Najbolji strijelci

Izvor: Najbolji strijelci - UEFA.com

Vanjske poveznice
 Sezona 2001./02. na UEFA.com

2001./02.